Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do deblové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl pár složený z 19letého Argentince Axela Gellera a stejně starého Tchajwance Sü Jü-sia, kteří již nebyli věkově způsobilí k účasti v juniorském turnaji.

Turnaj ovládla nenasazená dvojice složená ze 17letého Turka Yankıho Erela a Fina téhož věku Otto Virtanena, kteří ve finále za 1.26 hodin na dvorci č. 12 zdolali kolumbijsko-české turnajové šestky Nicoláse Mejíu s Ondřejem Štylerem po setech 7–6 a 6–4. Oba tak získali premiérovou grandslamovou trofej. Dvacátý šestý hráč juniorského žebříčku Erel se stal prvním tureckým tenistou ve finále Wimbledonu a historicky vůbec prvním grandslamovým vítězem z Turecka. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak 180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Ray Ho /  Ceng Čchun-sin (2. kolo)
  Aidan McHugh /  Timofej Skatov (čtvrtfinále)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (čtvrtfinále)
  Juan Manuel Cerúndolo /  Carlos López Montagud (1. kolo)
  Adrian Andrejev /  Nick Hardt (1. kolo)
  Nicolás Mejía /  Ondřej Štyler (finále)
  Nicolás Álvarez Varona /  Facundo Díaz Acosta (1. kolo)
  Sebastián Báez /  Gilbert Soares Klier Júnior (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018
Juniorský tenis v roce 2018